Черевки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черевки — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Черевки — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Черевки — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Черевки — село в Овручском районе Житомирской области.
 Черевки — село в Згуровском районе Киевской области.
 Черевки — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Черевки — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Черевки — бывшее село в Семёновском районе Полтавской области, ликвидировано в 1992 году.